Il doppio del torneo di tennis Open de Moselle 2003, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale 7–6 (7–2), 6–3 Michaël Llodra e Fabrice Santoro.

Teste di serie
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)
 Lucas Arnold /  Mariano Hood (primo turno)
 Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Moselle 2003
ATP Tour 2003